Георг Захариадес () — фигурист из Австрии, бронзовый призёр чемпионатов Европы (1892 и 1893 годов), двукратный чемпион Германии (1892, 1893 годов) в мужском одиночном катании.

Был участником чемпионатов Германии, так как первый Чемпионат Австрии прошёл только в 1898 году.

Спортивные достижения

Мужчины

Примечания 

Фигуристы Австрии